De quatro em quatro, eu chego lá é um samba enredo da escola de samba carioca Acadêmicos de Santa Cruz composto em 1991 por Da Roça, Geovani, Nei, Luiz Carlos, Jaime e Brucutu. Serviu de hino do carnaval de 1992 da escola.

Ligações externas 
 
 

Acadêmicos de Santa Cruz
Sambas-enredo
Desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro